Fête de l'exaltation de la Sainte-Croix
 Dignité astrologique d'une planète
 L'exaltation, le plus haut degré de la gloire céleste, selon la doctrine mormone
 L'exaltation est un état psychologique d'euphorie